Ridgefield (Connecticut) — Vila localizada em Connecticut, Condado de Fairfield, Estados Unidos.
Ridgefield (Washington) — Cidade localizada em Washington, no Condado de Clark, Estados Unidos.
Ridgefield (Nova Jérsei) — Distrito localizado em Nova Jérsei, no Condado de Bergen, Estados Unidos.

Desambiguações de topônimos